Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании, в политическом отношении представляет парламентскую представительную демократию с многопартийной системой, входящую в состав Датского Соединённого королевства. В Гренландии не действуют датские партии, а только свои, которые могут в Фолькетинге, датском парламенте, сотрудничать с общенациональными партиями.

Первая политическая партия в Гренландии была основана в 1969 году и просуществовала менее десяти лет. Собственная партийная система в Гренландии начала формироваться во второй половине 1970-х годов, в предверии получении островом автономии. Именно тогда были основаны партии, которые до сих пор играют ведущие роли в островной политике.

Ныне существующие

Ликвидированные 
  (; 1969—1970-е). Первая в Гренландии политическая партия, основанная юристом и политиком , который был членом Совета Гренландии (1964–1971), одним из представителей Гренландии в Фолькетинге (1964–1973) и входил в гренландсский кабинет министров (1971—1973). Социал-демократия, гренландский национализм, сепаратизм. Когда была создана социал-демократическая партия «Сиумут», многие члены «Сукак» присоединились к этой партии.
  (, «Сулиссартут»; 1979—1983). Создана как политическое крыло крупнейшего гренландского профсоюза Гренландская ассоциация рабочих, который ранее поддерживал «Сиумут». В преддверии выборов 1983 года влилась в Народную партию. Левый центр; социал-демократия, демократический социализм.
  (; до 1987—после 1995). Создана рыбаком . Национализм, консерватизм.
  (; 1990—после 1995). Основана бывшим мэром Нуука Бьярне Кройцманном как попытка найти золотую середину между левым сепаратизмом «Сиумута» (с государственной собственностью на большую часть промышленности и доминирующую торговую компанию) и консервативным либерализмом «Атассута». Выступала за приватизацию, дерегулирование и снижение налогов, чтобы создать экономическую основу для независимости путём создания сильного частного сектора, позволяющего стране стать более самостоятельным и постепенно отказаться от датского финансовой помощи.
  (, «Каттуссекатегиит»; 1993—2013). Организована полицейским и политиком . Как политическая партия зарегистрирована в 2005 году. Самораспустилась после поражения на региональных выборах 2013 года, её основатель вступил в партию «Налерак». Правоцентризм, консерватизм, либеральный консерватизм.
  (; 1999—2008). Сформирована группой активисток недовольных низким представительством женщин в политике. Феминизм.
  (, «Корни»; 2008—2010). Создана Николин Цимер из-за недовольства экономической политикой правительства. Позиционировала себя как международно-ориентированная либерально-социалистическая партия, расположенная в политическом центре. Выступала, среди прочего, за усиление социального обеспечения, повышение прозрачности в управлении и сокращения в государственном секторе, введение схеме грин-карты для иммиграции рабочих в Гренландию, прогрессивное налогообложению и значительное уменьшение государственной собственности, а также за большую независимость от Дании. После самороспуска основатель присоединился к «Народному сообществу».
  (, также «Народная партия»; 2013—2018). Партию основал , покинувший «Народное сообщество» из-за разногласий по языковому вопросу и новому закону о добыче полезных ископаемых иностранными компаниями. В предверии региональных выборов 2018 года было объявлено о том что партия распускается и её члены партии присоединятся к партии «Налерак». Левые, Экосоциализм, сепаратизм.

Примечания 

Политические партии Гренландии
Гренландия